Saint-Cirgues kan syfta på:
 Saint-Cirgues, Haute-Loire
 Saint-Cirgues, Lot